Свято-Преображенский кафедральный собор (Донецк)
 Свято-Николаевский кафедральный собор (Донецк)